The Oath (computerspel), een computerspel uit 1991
 The Oath (Amerikaanse film uit 1921), een Amerikaanse film uit 1921
 The Oath (Britse film uit 1921), een Britse film uit 1921
 The Oath (1996), een Nederlandse korte film uit 1996
 The Oath (2018), een Amerikaanse film uit 2018 
 The Oath (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2018

Zie ook 
 Oathmademedoit, alias Oath, Surinaams producer en componist
 Eiðurinn, een IJslandse film uit 2016, Engelse titel: The Oath